Hüttenbächle ist ein Gewässername:

 Hüttenbächle (Bära), rechter Zufluss der Bära vor Ensisheim, Gemeinde Bärenthal, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Hüttenbächle (Kleine Kinzig), wohl fälschlich auch Huttenbächle, linker Zufluss der Kleinen Kinzig in der Talsperre Kleine Kinzig im Gemeindeteil Schömberg von Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hüttenbach